Ferenc Török – pentatleta ungherese
 Péter Török – calciatore ungherese
 Ottó Török – pentatleta ungherese
 Szilvia Török – cestista ungherese
 Tivadar Török – calciatore ungherese